Сезон 2022/2023 для «Бруклин Нетс» стал 56-м сезоном в истории клуба, 47-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 11-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.

Важные даты 
 23 июня 2022 года — Драфт НБА 2022 года прошёл в «Барклайс-центре», Бруклине (Нью-Йорк).
 1 июля 2022 года — Открылся рынок свободных агентов.
 6 июля 2022 года — Подписали в качестве ассистентов главного тренеров Адама Капорна, Игора Кокошкова, Трэвора Хэндри.
 20 октября 2022 года — Сыграли первый официальный матч сезона против «Нью-Орлеан Пеликанс». Проиграли на своей площадке со счетом 108 на 130.
 1 ноября 2022 года — Договорились о расторжении контракта с главным тренером команды Стивом Нэшом по взаимному согласию сторон. Жак Вон стал исполняющим обязанности главного тренера «Бруклин Нетс».
 4 ноября 2022 года — Отстранили как минимум на 5 игр без сохранения заработной платы Кайри Ирвинга за распространение антисемитского фильма и нежелание сразу публично извинится.
 9 ноября 2022 года — Назначили Жака Вона главным тренером команды.
 20 ноября 2022 года — Возвратили Кайри Ирвинга в состав после дисквалификации. Кайри пропустил 8 матчей.
 6 февраля 2023 года — Обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс». 
 9 февраля 2023 года — Обменяли Кевина Дюранта в «Финикс Санз».
 21 февраля 2023 года — Продлили контракт с главным тренером Жаком Воном.

Драфт 

У «Бруклин Нетс» не было драфт-пиков на драфте НБА 2022 года.

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 16.03.2023

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
|style="text-align:left;" |Кэмерон Томас	||5||5||30.3||.442||.273||.870||1.6||4.2||0.8||0.2||27.4
|-
|style="text-align:left;" |Дэвид Дьюк ||5||5||28.6||.500||.263||.828||4.6||4.0||1.4||0.2||19.0
|-
|style="text-align:left;" |Дэй’Рон Шарп|| 5||5||25.9||.520||.300||.563||10.0||2.4||1.8||1.8||12.8
|-
|style="text-align:left;" |Кесслер Эдвардс||5||5||25.8||.435||.474||.500||4.0||0.8||1.2||0.2||10.2
|-
|style="text-align:left;" |Рэйкуан Грэй||5||5||24.9||.367||.273||.833||7.6||1.8||1.0||0.2||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Алондес Уильямс||5||0||19.5||.320||.000||.875||2.4||2.6||0.4||0.2||4.6
|-
|style="text-align:left;" |Ноа Кирквуд||4||0||10.9||.600||.571||.000||1.5||0.8||0.3||0.3||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Кайзер Гейтс||5||0||16.4||.294||.231||.833||2.4||0.4||0.2||0.4||3.6
|-
|style="text-align:left;" |Донован Уильямс||5||0||7.8||.667||.750||.750||1.2||0.2||0.0||0.0||3.6
|-
|style="text-align:left;" |Ив Понс||3||0||6.9||.333||.000||.500||1.3||0.0||0.0||0.3||1.7
|- 
|style="text-align:left;" |Тейз Мур||4||0||7.9||0.500||.333||.000||0.8||0.8||0.5||0.0||1.3
|-
|style="text-align:left;" |Брайсон Грешам||3||0||3.0||1.000||.000||.000||0.7||0.0||0.0||0.0||0.7
|-
!Всего
!5
! —
! —
!.451
!.316
!.800
!36.8			
!17.6
!7.4
!3.6
!93.8
|}

Предсезонные матчи 

|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг||3||3||27.4||.455||.429||.750||4.0||4.0||2.3||0.3||19.3
|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант||4||4||26.6||.481||.368||.789||3.3||4.8||1.3||1.5||18.5
|-
|style="text-align:left;" |Кэмерон Томас||4||0||18.7||.400||.333||.923||2.5||1.3||0.0||0.8||10.5
|-
|style="text-align:left;" |Дэй’Рон Шарп||4||0||18.5||.560||.000||.667||7.3||1.0||1.8||0.5||9.5
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон||4||4||20.1||.889||.000||.500||5.0||1.0||0.8||1.0||9.0
|-
|style="text-align:left;" |Ройс О'Нил||4||3||24.9||.500||.368||1.000||4.3||1.5||1.3||0.8||8.8
|-
|style="text-align:left;" |Эдмонд Самнер||2||0||16.5||.357||.000||1.000||2.0||2.0||0.5||0.0||8.0
|-
|style="text-align:left;" |Маркифф Моррис||4||0||14.6||.478||.300||1.000||4.3||0.0||0.5||0.0||6.8
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис||1||1||15.3||.286||.286||.000||1.0||1.0||0.0||0.0||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Юта Ватанабэ||4||0||14.9||.467||.500||.500||3.0||0.5||0.3||0.5||5.8
|-
|style="text-align:left;" |Бен Симмонс||4||4||21.4||.529||.000||.167||6.0||6.3||1.0||0.0||4.8
|-
|style="text-align:left;" |Патрик Миллс||4||0||17.6||.190||.200||1.000||1.0||1.0||0.3||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Кесслер Эдвардс||4||1||10.7||.167||.125||1.000||2.0||0.5||0.3||0.5||2.8
|-
|style="text-align:left;" |Дэвид Дьюк||4||0||10.2||.250||.000||.750||0.8||0.8||0.3||0.0||1.8
|-
|style="text-align:left;" |Алондес Уильямс||2||0||5.6||.250||.000||.500||0.0||0.0||0.0||0.0||1.5
|-
|style="text-align:left;" |Крис Чиозза||2||0||11.3||.000||.000||.000||1.5||3.0||0.5||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Рэйкуан Грэй||1||0||3.1||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
!Всего
!4
! —
! —
!.448
!.310	
!.736	
!44.3			
!24.3
!9.8
!5.8
!101.8
|}

Рекорды и достижения 
 4 ноября 2022 «Бруклин Нетс» впервые в истории клуба победил в гостях с разницей в счёте 42 очка. «Бруклин» победил в столице США «Вашингтон Уизардс» со счётом 128 на 86.
 20 ноября 2022 Кевин Дюрант в 17 сыгранных матчах подряд на старте сезона набирал не менее 25 очков. 22 ноября 2022 года серия Кевина с 25 набранными очками прервалась. В матче против «Филадельфии» на счёту Дюранта было 20 очков. 
 10 декабря 2022 в поединке с «Индиана Пэйсерс» игроки «Бруклин Нетс» взяли 29 подборов в нападении. Это лучший результат по подборам на чужом щите для сезона НБА 2022/2023 для любой команды лиги. 29 подборов в нападении второй результат в истории «Нетс», 30 подборов в атаке было зафиксировано 19 января 1998 года в матче между «Нью-Джерси Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс».
 21 декабря 2022 года во встречи между «Бруклином» и «Голден Стэйт Уорриорз» было установлено несколько рекордов клуба:
 «Нетс» впервые в истории клуба набрали 91 очко за половину матча, что стало третьим результатом в истории НБА. Рекордсменом НБА является «Финикс Санз», которые набрали 107 очков в 1990 году. На втором месте расположился «Голден Стэйт Уорриорз» с 92 очками, набранными в 2018 году;      
 Девять игроков «Бруклина» набрали 10 очков и более, тем самым повторили рекорд клуба по количеству игроков, которые записали на свой счёт 10 очков и более;
 «Нетс» впервые в истории клуба набрали 46 очков за четверть.
 31 декабря 2022 года «Бруклин Нетс» выиграл у «Шарлотт Хорнетс» и одержал 12 побед в декабре. 12 выигранных матчей являются новым рекордом клуба по количеству побед за месяц.
 20 января 2023 года Николас Клэкстон стал вторым игроком в истории «Нетс», который делал как минимум 3 блок-шота в 11 матчах подряд. Первым был Шон Брэдли.
 22 января 2023 года Николас Клэкстон стал первым игроком в истории «Нетс», который делал как минимум 3 блок-шота в 12 матчах подряд.
 6 февраля 2023 года Кэмерон Томас стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, который набрал в двух матчах подряд 40 очков и более. Леброн Джеймс является самым молодым игроком, который на свой счет в двух играх подряд записывал на свой счёт 40 очков и более.
 7 февраля 2023 года Кэмерон Томас стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал в трёх матчах подряд 40 очков и более.
 3 марта 2023 года «Бруклин Нетс», проигрывая по ходу 2 четверти 28 очков, сумел отыграть разницу в счёте и выиграл матч у «Бостон Селтикс». «Бруклин» сумел прервать серию из 10 поражений подряд в матчах против «Бостона», включая игры в плей-офф.
 9 марта 2023 года запасные игроки «Нетс» впервые в истории клуба набрали 98 очков в поединке против «Милуоки Бакс».

Награды

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 

НБА в сезоне 2022/2023
Сезоны Бруклин Нетс